Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2006 року відбулись 23 лютого 2006 року в селі Бардонеккія (провінція Турин, Італія).

Кваліфікація 
Кваліфікація розпочалась об 11:00(UTC+1)

Спортсменки здійснили по два спуски, один блакитною трасою, а інший - червоною. До 1/8 фіналу потрапили 16 сноубордисток з найкращим сумарним часом.

Раунд на вибування 
Раунд на вибування розпочався о 14:00(UTC+1)

Сітка змагань за медалі

Сітка змагань за 5–8-ме місця 
У втішній сітці взяли участь спортсменки, що поступились у чвертьфіналах.

Примітки 

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2006